Итеро-де-ла-Вега () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 21 км². Население — 180 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии